French Open 2004 – gra pojedyncza kobiet – zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce w dniach 24 maja–6 czerwca na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.

Justine Henin-Hardenne broniła tytułu, ale odpadła w drugiej rundzie z Tathianą Garbin. Była to jedyna porażka Belgijki na French Open między 2003 i 2007 rokiem.

Anastasija Myskina pokonała Jelenę Diemientjewą w meczu finałowym, stając się pierwszą Rosjanką, która wygrała turniej wielkoszlemowy.

Prawie czterdziestoośmioletnia Martina Navrátilová otrzymała dziką kartę do turnieju głównego, w którym wystąpiła pierwszy raz od 10 lat. Przegrała jednak w pierwszej rundzie z Giselą Dulko 1:6, 3:6.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Bibliografia 
 

French Open 2004
French Open – gra pojedyncza kobiet